Betulia, comune colombiano del Dipartimento di Antioquia
Betulia, comune colombiano del Dipartimento di Santander
Betulia, città della Giudea citata nell'Antico Testamento
1580 Betulia – asteroide near-Earth